Karl Horak ist der Name folgender Personen:

* Karl Horak (Dirigent) (auch Carl Horak; 1848–1915), deutscher Dirigent 
 Karl Horak (Musikwissenschaftler) (1908–1992), österreichischer Musikwissenschaftler und Ethnologe
 Karl Horak, Pseudonym von Leo Bei (Musiker) (* 1958), österreichischer Musiker
 Karl E. Horak, Botaniker